Альмирон () — испанская фамилия. Известные носители:
 Альмирон, Мигель (род. 1993) — парагвайский футболист.
 Альмирон, Родольфо Эдуардо (1936—2009) — аргентинский ультраправый террорист, оперативный руководитель Антикоммунистического альянса Аргентины.
 
 Альмирон, Хавьер (род. 1980) — аргентинский футболист, защитник «Луча-Энергии».
 Альмирон, Хорхе (род. 1971) — аргентинский футболист и футбольный тренер.